Calochlaena är ett släkte av ormbunkar. Calochlaena ingår i familjen Dicksoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Calochlaena